Хундурла — название рек в Комсомольском районе Чувашии:

 Хундурла (верхний приток Кубни)
 Хундурла (нижний приток Кубни)